Владимир Михайлович Дорофеев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1937 году в Ярославской области. Член КПСС.

Окончил Костромской сельскохозяйственный институт. С 1960 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1960—1997 гг. — на хозяйственных и советских должностях в сельском хозяйстве Ярославской области, секретарь Ярославского обкома КПСС по сельскому хозяйству, второй секретарь Ярославского обкома КПСС, заместитель генерального директора научно-производственного консорциума «Сапроинжстрой». 

Избирался народным депутатом России. Член Комитета Верховного Совета РФ по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, входил в состав фракции «Аграрный союз» и депутатской группы «Сотрудничество».

Двое детей, сын и дочь

Ссылки 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.
 Дорофеев

Выпускники Костромской государственной сельскохозяйственной академии
Вторые секретари Ярославского обкома КПСС
Народные депутаты России